Millennium Tower je název několika různých mrakodrapů:
 Millennium Tower (Vídeň)
 Millennium Tower (San Francisco)

Externí odkazy